Ericsson Stadium steht für:

 Ericsson Stadium, früherer Name für das Bank of America Stadium, Footballstadion in Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten
 Ericsson Stadium, anderer Name für das Mount Smart Stadium, Stadion in Auckland, Neuseeland